Meltem significa 'brisa' i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Meltem inclouen:

 Meltem Hocaoğlu (1992–), karateka turca
 Meltem Cumbul (1970–), actriu turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies